Estadio Banorte puede referirse a:
 Estadio Banorte recinto deportivo mexicano ubicado en Culiacán, Sinaloa.
 Estadio Banorte (Monterrey) recinto deportivo mexicano ubicado en Monterrey, Nuevo León.